Rýchory (niem. Rehorn)– grzbiet górski w Karkonoszach znajdujący się między miejscowościami Horní Maršov, Žacléř i Svoboda nad Úpou, na terenie Czech. Jest najbardziej na wschód położonym grzbietem Karkonoszy. Najwyższe szczyry Rychor to Dvorský les, Mravenečník i Červený vrch.

W okresie od XVI do XVIII wieku w paśmie Rychory wydobywano złoto i srebro. Na terenie masywu, na płaskowyżu na wysokości ok. 1000 m n.p.m. jest położony Dvorský les, naturalny las, praktycznie nietknięty przez człowieka. Porośnięty jest świerkami i bukami.

Przypisy 

Grzbiety Karkonoszy